Sudden Strike:

 Sudden Strike — компьютерная игра, стратегии в реальном времени (RTS) на тему Второй мировой войны.
 Sudden Strike — серия компьютерных игр в жанре «стратегия реального времени» (RTS).
 Sudden Strike 2 — компьютерная игра в жанре «стратегия реального времени» (RTS).
 Sudden Strike: Resource War — компьютерная игра в жанре «стратегия реального времени».
 Sudden Strike Forever — официальный адд-он к компьютерной игре Sudden Strike.